

Bilješke 
NK Croatia Žakanje je kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Slunj je kažnjen oduzimanjem 2 boda

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 298

1980-81
Karlovac-1